Подхорје може бити:

 Подхорје (Банска Штјавњица), насељено мјесто у округу Банска Штјавњица, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Подхорје (Жилина), насељено мјесто у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република